Посёлки — название населённых пунктов:

Россия 
 Посёлки — село в Кузнецком районе Пензенской области.
 Посёлки — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Посёлки — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Посёлки — деревня в Барышском районе Ульяновской области.

См. также 
 Посёлок